Jan de Rooij (verzetsstrijder) (1923-1945), Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.
 Jan de Rooij (bokser) (1932-2008), Nederlands bokser en olympisch deelnemer.
 Jan de Rooy (1943), Nederlands rallycoureur.
 Jan de Rooy (schrijver) (1949), een Nederlands musicus en schrijver